Bantarsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bantarsari, Bogor, by, 
 Bantarsari, Bekasi, by, 
 Bantarsari, Jawa Tengah, by, 
 Bantarsari, Tasikmalaya, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar